Вердиньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сансер. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18274.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Орлеана, в 45 км к северо-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 281 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 173 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 138 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 79,8 %, в 1999 году было 77,5 %). Из 138 активных работали 132 человека (75 мужчин и 57 женщин), безработных было 6 (0 мужчин и 6 женщин). Среди 35 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер